Jméno Lužánky nese více místopisných subjektů:
 Lužánky — městský park v Brně
 Lužánky (katastrální území) — zaniklé katastrální území v Brně z 60.-70. let 20. století
 Středisko volného času Lužánky — brněnské školské zařízení volnočasových aktivit
Lužánky (Dobrotín) – zaniklá vesnice v okresu Jindřichův Hradec

Související význam 
 Fotbalový stadion Za Lužánkami
 Zimní stadion Za Lužánkami